Wilhelmus Gerardus "Wim" Rijsbergen (Leiden, 18 de janeiro de 1952) é um ex-futebolista e treinador de futebol neerlandês que atuava como zagueiro. É atualmente treinador da Seleção Salomonense.

Carreira

Clubes 
Por clubes, Rijsbergen atuou entre 1970 e 1986, e iniciou sua carreira no PEC Zwolle, aos 18 anos de idade. Seu melhor momento foi com a equipe do Feyenoord, onde fez 173 jogos entre 1971 e 1978, marcando apenas um gol.

No exterior, defendeu o Bastia (França) entre entre 1978 e 1979 (24 jogos), e o New York Cosmos (Estados Unidos) entre 1979 e 1983 (86 partidas e 2 gols), quando voltou a seu país para jogar no Helmond Sport durante uma temporada (21 partidas), encerrando a carreira de jogador em 1986, quando jogava pelo Utrecht.

Seleção
Pela Seleção Neerlandesa, Rijsbergen estreou em 1974, inclusive fazendo parte do elenco vice-campeão da Copa de 1974. Presente na Eurocopa de 1976, disputou ainda a Copa de 1978, ficando novamente com o vice-campeonato.

Após o Mundial da Argentina, o zagueiro se despediu da seleção com 28 partidas disputadas, tendo feito um gol.

Carreira de treinador
Pouco depois de ter se aposentado dos gramados, Rijsbergen estreou como técnico nas categorias de base do Ajax, função desempenhada também no DS'79 (atual FC Dordrecht).

Passou também por VV Roodenburg (clube onde jogou na base), DWS, Volendam, NAC Breda, Groningen, Universidad Católica, Al-Ettifaq, América do México (auxiliar-técnico), PSM Makassar e Persibo Bojonegoro, além das seleções de Trinidad e Tobago e da Indonésia, onde também atuou como diretor-técnico, entre 2012 e 2013.

Em 2019, o ex-zagueiro assumiu o comando técnico da Seleção Salomonense, no lugar do ex-meio-campista Moses Toata.

Títulos 
 Feyenoord
 Eredivisie: 1 (1973–74)
 Copa da UEFA: 1 (1973–74)
 New York Cosmos
 Soccer Bowl: 2 (1980 e 1982)
 FC Utrecht
 Copa dos Países Baixos: 1 (1984–85)

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas dos Países Baixos
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol
Treinadores de futebol dos Países Baixos
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1974
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978
Futebolistas do Feyenoord Rotterdam
Futebolistas do Sporting Club Bastiais
Futebolistas do New York Cosmos
Futebolistas do FC Zwolle
Futebolistas do FC Utrecht
Naturais de Leida
Jogadores da Eurocopa de 1976
Treinadores da Seleção Trinitária de Futebol
Treinadores da Seleção Indonésia de Futebol
Treinadores do NAC Breda